Пьер Реверди́ (, 13 сентября 1889, Нарбонна — 17 июня 1960, Солем, Сарта) — французский .

Биография и творчество 
Из семьи церковных скульпторов, резчиков по камню. Учился в Тулузе и Нарбонне. В 1910 прибыл в Париж. На Монмартре встретился с Аполлинером, Максом Жакобом, Бретоном, Арагоном, Супо, Тцара. Сотрудничал с Пикассо, Браком, Матиссом, А.Лораном. Поэзия этих лет («Кровельные плитки», 1918; «Осколки неба», 1924) вдохновлена кубизмом в живописи. В первом сюрреалистическом манифесте Андре Бретон назвал Реверди «величайшим поэтом того времени». По словам Луи Арагона, для Бретона, Супо, Элюара и его самого, Реверди был «непосредственным старейшиной, образцовым поэтом».

В 1917—1918 издавал журнал «Север-Юг», где печатал дадаистов и сюрреалистов. Шестнадцать номеров журнала были опубликованы с 15 марта 1917 года по 15 октября 1918 года. Считается, что название для своего периодического издания Реверди позаимствовал от линии парижского метро, в котором в 1910 году был проложен маршрут от Монмартра до Монпарнаса. 

В 1926 году Реверди отказывается от богемного мира, сжигает многие из своих рукописей перед собранием друзей и вместе со своей женой Генриеттой переезжает в небольшой дом, расположенный в непосредственной близости от Солемского аббатства Святого Петра. Исключая некоторые периоды, когда он посещал Париж, Солем был домом писателя в течение следующих тридцати лет. Здесь были созданы его лучшие поэтические книги — «Источники ветра» (1929), «Металлолом» (1937), «Песнь мертвых» (1948). Поэтический авторитет Реверди у современников на протяжении десятилетий оставался бесспорным и непогрешимым.

Отношения с Коко Шанель 
Одни из самых прочных и глубоких отношений связывали Реверди с модельером Коко Шанель. Их романтическая связь длилась с 1921 по 1926 год. Однако и после разрыва они продолжали поддерживать дружеские отношения в течение почти сорока лет. Шанель укрепила уверенность Реверди в собственном таланте, поддержала его творческие способности и, в дальнейшем, помогала смягчить его финансовую нестабильность, тайно покупая рукописи поэта через своего издателя. 

Считается, что известные афоризмы, приписываемые Шанель, были созданы при участии Реверди.

Произведения 
 Poèmes en prose (1915)
 La lucarne ovale (1916)
 Quelques poèmes (1916)
 Le voleur de Talan (1917, роман)
 Les ardoises du toit (1918, с рисунками Ж.Брака)
 La guitare endormie (1919, с рисунками Х.Гриса)
 Self defence (1919, статьи и эссе о литературе)
 Étoiles peintes (1921, с офортом А.Дерена)
 Cœur de chêne (1921)
 Cravates de chanvre (1922, с офортами Пикассо)
 Les épaves du ciel (1924)
 Écumes de la mer (1925, портрет автора работы Пикассо)
 Grande nature (1925)
 La peau de l’homme (1926, народный роман)
 Le gant de crin (1927)
 La balle au bond (1928, портрет работы Модильяни)
 Sources du vent (1929, портрет работы Пикассо)
 Flaques de verre (1929)
 Pierres blanches (1930, портрет и фронтиспис М. Шагала)
 Risques et périls (рассказы 1915—1928)
 Ferraille (1937)
 Plein verre (1940)
 Plupart du temps (1945, стихотворения 1915—1922)
 Visages (1946, с литографиями Матисса)
 Le chant des morts (1948, с литографиями Пикассо)
 Le livre de mon bord (1948, заметки 1930—1936)
 Main d'œuvre (1949, стихи 1913—1949)
 Une aventure méthodique (1950, с литографиями Брака)
 Cercle doré (1953, с литографией Брака)
 Au soleil du plafond (1955, с литографиями Хуана Гриса)
 En vrac (1956, заметки о литературе)
 La liberté des mers (1959, с иллюстрациями Ж.Брака)

Публикации на русском языке 
 [Стихи]// Я пишу твоё имя, Свобода: Французская поэзия эпохи Сопротивления. М., Художественная литература, М., 1968
 [Стихи]// Западноевропейская поэзия XX века. М.: Художественная литература, 1977, с.586-590
 [Стихи]// Семь веков французской поэзии в русских переводах. СПб: Евразия, 1999, с.566-568
 [Стихи]// Французская поэзия: Антология. Перевод В. М. Козового. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001, с.177-187
 Кубизм, или Поэзия на холсте// Пространство другими словами: Французские поэты XX века об образе в искусстве. СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005, с.29-33

Литература о поэте 
 Rousselot J. Pierre Reverdy. Paris: Seghers, 1951
 Brunner P. Pierre Reverdy. De la solitude au mystère. Zürich: Juris Verlag, 1966
 Greene R.W. The poetic theory of Pierre Reverdy. Berkeley: University of California Press, 1967.
 Caws M.A. La main de Pierre Reverdy. Genève: Droz, 1979.
 Cailleau Cl. Dans les pas de Pierre Reverdy. Saint-Jean-des-Mauvrets: Petit pavé, 2006
 Козовой В. О Пьере Реверди// Он же. Тайная ось: Избранная проза. М.: Новое литературное обозрение, 2003, с.341-343

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Журнального зала
 Переводы на сайте Лавки языков

Французские поэты
Французские поэты XX века
Персоналии:Кубизм
Сюрреалисты